«Feel It» — другий сингл з дебютного альбому гурту GOUACHE «Simple Me».

Музиканти

Gouache 
 Іван Розін — вокал 
 Максим Смоголь — гітара
 Олег Тарасенко — бас-гітара
 Андрій Ковальчук — барабани 
 Тарас Феник — клавішні

Історія 

Влітку 2007-го GOUACHE вирішили зняти кліп на пісню «Feel It». Зйомки проходили  на стадіоні Національного спортивного комплексу «Олімпійський».
Ідея кліпу була закладена в тексті пісні — кожен створює своє щастя власноруч. Навколо музикантів GOUACHE, що грають у центрі стадіону, життєвий марафон мали бігати звичайні люди, участь яких — перетворитися на гуаш, стати фарбою. Саме таку філософську картину збирався зняти відомий український кліпмейкер Євген Тимохін.
Через організаційні непорозуміння перший день зйомок був зірваний (хоча на стадіон приїхала вся знімальна група з усім обладнанням). Наступної спроби довелося чекати місяць. 14 липня зйомки нарешті відбулися. Але режисер був у такому захваті від фактури стадіону і від самої можливості там знімати, що витратив весь світловий день на зйомки синхронів із музикантами, а коли дійшло до акторів — на вулиці було вже темно. Довелося знімати «під двома ліхтарями», що аж ніяк не збігалося із задумом, і сподіватися на мистецтво монтажу і пост-продакшну.
Коли в Москві плівку було проявлено, з’ясувалося, що саме матеріал, відзнятий у темряві, потрапив у технічний брак. Відповідно, компанія, яка надавала технічні послуги, змушена була компенсувати відповідно до сценарію.
Ще одного знімального дня довелося чекати ще місяць. Нарешті в серпні, вже під час активної ротації пісні в радіоефірах, кліп було відзнято. Та з огляду на те, що на доопрацювання мало піти ще близько двох місяців, було вирішено відкласти вихід відео на 2008 рік.

До речі пісня Feel It протрималась у вітчизняних радіоефірах 19 тижнів.

Gouache